Neon Genesis Evangelion III — третий саундтрек к сериалу «Евангелион», выпущенный 22 мая 1996 года.

Об альбоме 
Пластинка стала третьей работой дирижёра Evangelion Сиро Сагису, который выпустил набор симфонических композиций, по большей части написанных им самим. В состав пластинки вошли две новые песни «Happiness Smells of Sin» and «Eternal Embrace». Кроме того, альбом содержал 20 инструментальных композиций, которые использовались в аниме, а также 12 различных версий баллады «Fly Me to the Moon».

Пластинка вышла на лейбле King Records Starchild. Продюсером стал Хидэаки Анно. Альбом вышел 22 майя 1996 года и достиг первого места в чарте Oricon. 3 августа 2004 года пластинка была переиздана на лейбле Geneon Anime Music.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Neon Genesis Evangelion
Саундтреки аниме